Надон — фамилия.

Известные носители 
 Надон, Ги (род. 1952) — канадский актёр театра и кино.
  (род. 1964) — французский футболист.

Составная фамилия 
 Гуле-Надон, Амели (род. 1983) — канадская конькобежка.